Herring ist der Familienname folgender Personen:

 Amy H. Herring, US-amerikanische Biologin
 Augustus Herring (1867–1926), US-amerikanischer Pilot
 Burnell Keith Herring (* 1969), US-amerikanischer Rapper, siehe A.K.-S.W.I.F.T.
 Clyde L. Herring (1879–1945), US-amerikanischer Politiker
 Conyers Herring (1914–2009), US-amerikanischer Physiker
 Edmund Herring (1892–1982), australischer Generalleutnant und Politiker
 Ernst Johann von Herring-Frankensdorf (1816–1871), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Friedrich Arnold Herring (1812–1908), deutschstämmiger Textilfabrikant, Evangelist sowie Dissident
 Friedrich Wilhelm Franz Herring (1830–1893), königlich preußischer Generalleutnant
 Horace Herring (1922–1999), US-amerikanischer Boxer 

 Johann von Herring (1758–1836), österreichischer Unternehmer

 Kim Herring (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lauren Herring (* 1993), US-amerikanische Tennisspielerin

 Pembroke J. Herring (1930–2020), US-amerikanischer Filmeditor
 Pendleton Herring (1903–2004), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Rob Herring (* 1990), irischer Rugby-Union-Spieler
 Ronald Herring (* 1947), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Vincent Herring (* 1964), US-amerikanischer Musiker

Herring steht für:
 Herring (Motorrad), Motorradmodell

Siehe auch:
 Red Herring
 Albert Herring, Oper von Benjamin Britten (1947)
 Herring-Körper, Anschwellungen im Hypothalamus
 Herring-Nunatakker, Nunatakker im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Holstein-Herring-Methode, Berechnung der Austauschenergieaufspaltung in der Quantenphysik
 Hering